Figl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Figl (1873–1967), österreichischer Offizier und Kryptologe 

 Johann Figl (* 1945), österreichischer Religionswissenschaftler und Religionsphilosoph
 Leopold Figl (1902–1965), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Markus Figl (* 1973), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Robert Figl (* 1967), deutscher Behindertensportler 
 Wilhelm Figl (* 1938), österreichischer Generalleutnant

Figl steht für:
 Figl, Kurzform für Firngleiter

Siehe auch:
 Fiegl
 Vigl

Abkürzung